Ранчо ла Антена има више значења:

 Ранчо ла Антена (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Антена (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику